Приозе́рское городское поселе́ние — муниципальное образование в составе Приозерского района Ленинградской области. Административный центр — город Приозерск.

Географическое положение 
Поселение расположено в северной части района, между озером Вуокса и Ладожским озером. 

Через поселение проходят:
 автодорога  «Сортавала» (Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»)
 железная дорога Санкт-Петербург — Хийтола (станция Приозерск)

Расстояние до Санкт-Петербурга — 145 км

История 
Приозерское городское поселение образовано 1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 50-оз от 1 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». В его состав вошли территории города Приозерск и часть бывшей Ларионовской волости.

Население

Состав городского поселения

Примечания

Ссылки 
 Совет депутатов Приозерского городского поселения

Городские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Приозерского района